Live 2019 — седьмой концертный альбом французской певицы Милен Фармер, выпущенный 18 октября 2019 года.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Концертные альбомы Милен Фармер
Альбомы Sony Music Entertainment
Концертные альбомы 2019 года
Альбомы, сертифицированные как платиновые во Франции